Фонси () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Фонси, Долорес (род. 1978) — аргентинская модель, актриса театра, кино и телевидения.
 Фонси, Луис (род. 1978) — пуэрто-риканский певец и музыкант.